Fernando Marías Amondo est un écrivain espagnol (1958-) ;
 Fernando Marías Franco est un critique d'art espagnol, spécialiste des .